Парламентские выборы в Турции прошли 12 июня 2011 года.

На 550 мест в Великом национальном собрании Турции претендовало 27 партий. Право голоса имели 52,8 миллиона граждан Турции.

Фаворитом голосования изначально считалась правящая Партия справедливости и развития; ей прочили 45-50 % голосов избирателей. Другими претендентами на вхождение в парламент считались представленные в парламенте Республиканская народная партия, ультраправая Партия национального действия и умеренная Партия мира и демократии, представляющая интересы курдского меньшинства. За день до голосования был найден убитым один из кандидатов от Демократической левой партии. Охраной порядка на выборах было занято 255 тысяч полицейских; особое внимание уделялось предотвращению возможных терактов и защите избирательных участков на юго-востоке Турции, населённом курдами. По заявлениям властей, выборы прошли в спокойной обстановке, однако один независимый депутат избил двух полицейских, а на западе страны были задержаны люди с фальшивыми бюллетенями. Вместе с тем, Коммунистическая партия Турции заявила о многочисленных нарушениях как во время подготовки выборов, так и в день их проведения. ОБСЕ признала выборы соответствующими международным стандартам, но призвала устранить недостатки избирательного законодательства (10%-й барьер) и снизить давление на СМИ по проблемным вопросам.

Результаты 
Правящая Партия справедливости и развития получила половину голосов избирателей и более половины депутатских мандатов. В то же время, партии не удалось получить 2/3 мест в парламенте, что необходимо для изменения конституции — одного из запланированных мероприятий ПСР. Явка составила 83,2 %.

Примечания 

Парламентские выборы в Турции
Турция
События 12 июня
Июнь 2011 года
2011 год в Турции